Ігри XXII Олімпіади в Москві () — серія ювілейних монет СРСР випущен у 1977—1980 роках.

Історія 
У 1977—1980 роках на честь Олімпіади-80 була випущена серія з 45 монет. Особливе місце в колекціях нумізматів посіли шість мідно-нікелевих монет, присвячених XXII Олімпіаді в Москві. На зворотному боці першої з них була зображена Емблема Ігор, а на останній, шостій, — олімпійський факел на тлі спортивної арени і панорами Москви. На інших чотирьох символічно були зображені Московський Кремль, Московський університет, монумент на ознаменування досягнень науки в освоєнні космічного простору і пам'ятник засновнику Москви — князю Юрію Долгорукому.

Також були викарбувані перші монети з дорогоцінних металів. В обіг була випущена серія з 39 пам'ятних монет зі срібла, золота і платини, які користувалися на міжнародному нумізматичному ринку заслуженою популярністю. Випуск цих монет привернув увагу широкого кола нумізматів у всьому світі. Монети зі срібла (28 монет) номіналом 5 і 10 карбованців були об'єднані в шість серій: «Географічна серія», «Швидше», «Вище», «Сильніше», «Спорт і грація», «Народні види спорту». На монетах із золота номіналом 100 карбованців (6 монет) зображені різні спортивні споруди в Москві і олімпійський вогонь, а також алегорія «Спорт і мир», на монетах з платини номіналом 150 карбованців (5 монет) — Емблема Олімпійських Ігор 1980 року на тлі лаврового вінка і фрагменти Олімпійських Ігор давнини. Монетні двори Гознака в 1977 році при виготовленні монет олімпійської тематики вперше в своїй практиці освоїли карбування монет спеціальної, поліпшеної якості — з дзеркальним фоном і матованим зображенням, що у світовій практиці відповідає категорії пруф. Якість дзеркального фону радянських пам'ятних монет, особливо білого, як би запорошеного снігом зображення, їх контрастність були неодноразово відзначені зарубіжними фахівцями. Такі монети виготовляються за спеціальною, дуже складною і трудомісткою технологією; їх упаковка, зберігання і перевезення також досить дорогі. Внаслідок цього, а також з урахуванням колекційної рідкості ціни на такі монети у багато разів перевищують їх номінал. Олімпійська серія мала занадто великі для монет з дорогоцінних металів тиражі (від 40 тисяч штук платинових монет до 450 тисяч срібних), що було враховано при відновленні практики виготовлення монет з дорогоцінних металів.

1 карбованець

5 карбованців

10 карбованців

100 карбованців

150 карбованців

Див. також 
 Пам'ятні і ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець 
 Ювілейна монета

Джерела 

 Нумизматика, монеты СССР, юбилейные монеты СССР ussr-coins.ru  
 ПАМЯТНЫЕ И ЮБИЛЕЙНЫЕ МОНЕТЫ СССР coins-russia.narod.ru  
 Памятные и юбилейные монеты СССР fcoins.ru  
 Монеты СССР
Серії пам'ятних і ювілейних монет СРСР
Літні Олімпійські ігри 1980